Достопримечательность:

 Достопримечательность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания.
 Достопримечательность — телефильм, 13 серия 1 сезона телесериала «За гранью возможного».